Niwa (clan), een Japanse clan
 Niwa (district), een Japans district